Сычёво и Сычево — топонимы.

Белоруссия 
 Сычево — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Сычево — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Сычево — деревня в Несвижском районе Минской области.

Россия 
 Сычёво — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Сычево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сычево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Сычево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Сычево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Сычево — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Сычево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Сычево — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Сычево — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Сычево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Сычево — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Сычево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Сычёво — исчезнувший посёлок в Черноморском районе Крыма.
 Сычево — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Сычёво — село в Кетовском районе Курганской области.
 Сычёво — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Сычево — посёлок городского типа в Волоколамском районе Московской области.
 Сычёво — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Сычёво — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Сычево — упразднённая деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Сычево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Сычево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Сычево — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Сычево — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Сычево — село в Абатском районе Тюменской области.
 Сычево — село в Вагайском районе Тюменской области.
 Сычево — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.
 Сычёво — железнодорожная платформа Московской железной дороги.